Оскар Киньонес Карильо (, ) — перуанский шахматист; международный мастер (1963).

Чемпион Перу 1961, 1963, 1964 и 1966 гг.

В составе национальной сборной участник трех шахматных олимпиад (1964, 1970 и 1972 гг.), капитан сборной в 1988 году.

В межзональном турнире в Амстердаме (1964) занял 20-е место.

С 1995 по 2014 год руководил шахматной командой Папского католического университета Перу, в 1996, 2002 и 2003 годах выигрывавшей национальный чемпионат.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка Оскара Киньонеса на сайте 365Chess (другая)
 Charlando con el MI Oscar Quiñones

Шахматисты Перу
Шахматные тренеры Перу